Schlössle oder Schlößle (Diminutiv von ‚Schloss‘) steht für folgende Bauwerke:
 Schlössle (Herzogenweiler), abgegangene Burg in Villingen-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Schlößle (Kempten), Patrizierhaus in Kempten, Regierungsbezirk Schwaben, Bayern
 Schlössle (Pfullingen), Fachwerkgebäude in Pfullingen im Landkreis Reutlingen in Baden-Württemberg
 Schlössle (Schlichten), Spornburgruine östlich von Schlichten, Stadt Schorndorf, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Schlössle (Unterberken), Spornburgruine über dem Herrenbachstausee östlich von Unterberken, Stadt Schorndorf, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Schlössle (Weingarten), Stadtmuseum in Weingarten, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Schlössle (Weißbach), Fabrikantenvilla in Weißbach, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg

Schlössle ist Namensbestandteil folgender Bauwerke:
 Aldinger Schlössle, abgeganger Adelssitz in Remseck am Neckar, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
Bemelberger Schlössle, Schloss in Schelklingen, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Friedinger Schlössle, Burg in Singen (Hohentwiel), Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg, siehe Burg Hohenfriedingen
 Jonas-Schlössle, Schloss in Götzis, Bezirk Feldkirch, Vorarlberg, Österreich
Remminger Schlössle, Burgstall im Enztal bei Bietigheim-Bissingen, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Schlössle Meldegg, Schloss in Singen (Hohentwiel), Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Schlössle Ratzenhofen, Schloss in Sigmaringendorf, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Schlössle Schmitzingen, Schloss in Waldshut-Tiengen, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Stettener Schlössle, Burgruine in Engen, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg, siehe Burg Neuhewen
 Turmhügel Schlössle, abgegangene Turmhügelburg bei Kupferberg im Landkreis Kulmbach, Bayern

Siehe auch:
 Burgstall Schlössle
 Schlössel
 Schlössl
 Schlössli